Aurora Jolie, também conhecida como Nicara ou Nikara (Nápoles, 25 de janeiro de 1988) é uma atriz pornográfica americana. Tem como característica praticar somente cenas de sexo anal.

Biografia 
Nascida em Nápoles, Itália, foi criada no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ela tem um irmão, e mudou-se para a Califórnia com seus pais onde terminou os últimos anos de estudo no colégio John Burroughs High School em Burbank. Seus pais são ambos membros do exército americano. Ela começou sua carreira na indústria pornográfica dois meses após conseguir o diploma.

Em entrevistas em 2007 ela declarou ser virgem pelo fato de apenas ter feito sexo anal, seja em frente às câmeras ou na vida privada. Em outra entrevista em março de 2009 para a revista Ozone, ela revelou que havia perdido a virgindade vaginal em privado.

Aurora apareceu em vários videoclipes de canções de hip hop, como em "Wouldn't Get Far" de Game com participação de Kanye West, e "Brand New" de Trey Songz.

Prêmios e indicações 
premiações
 2008: Urban X Award – Best Anal Sex Scene (com Brian Pumper)

indicações
 2008: AVN Award – Best Anal Sex Scene, Video – Cum in My Booty (com Brian Pumper)
 2008: F.A.M.E. Award – Favorite Anal Starlet
 2007: NightMoves Awards – Best New Starlet

Ligações externas 

 Club Aurora Jolie
 Aurora Jolie no Babepedia 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas afro-americanas
Naturais de Nápoles